Госс () — фамилия французского происхождения. Известные носители:
 Госс, Анри-Альбер (1753—1816) — швейцарский естествоиспытатель.
 Госс, Джон (1800—1880) — британский органист и композитор.
 Госс, Кимберли (род. 1978) — вокалистка и основательница финской пауэр-метал группы Sinergy.
 Госс, Крис (род. 1958) — американский продюсер и музыкант.
 Госс, Кристин (род. 1964) — французская гребчиха.
 Госс, Луи-Андре (1791—1873) — швейцарский врач, участник Освободительной войны Греции против Османской империи.
 Госс, Люк (род. 1968) — английский актёр, продюсер и певец.
 Госс, Мэттью (род. 1986) — австралийский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик, выступающий за команду GreenEDGE Cycling Team.
 Госс, Николя (Луи-Франсуа; 1787—1878) — французский живописец известный картинами из жизни Наполеона Бонапарта.
 Госс, Портер (род. 1938) — американский государственный деятель, директор ЦРУ в 2004—2006 гг.
 Госс, Эдмунд (1849—1928) — английский писатель, поэт и критик.
 Госс, Этьенн (1773—1834) — французский поэт, журналист и драматург.
 Уильямс-Госс, Найджел (род. 1994) — американский баскетболист.

См. также

Примечания